Cape North ist der Name folgender Landspitzen:
* Cape North (Antarktika) im Viktorialand, Antarktika
 Cape North (Südgeorgien) auf Südgeorgien
 Cape North (Nova Scotia), Landzunge auf der Kap-Breton-Insel, Kanada

Siehe auch:
 North Cape